

Personnalités 
Paulo Bento peut désigner :
 Paulo Jorge Gomes Bento, un footballeur international portugais devenu entraîneur ;
 Paulo Sérgio Bento Brito (1968-), appelé communément Paulo Sérgio, un entraîneur de football portugais.

Toponyme 

 Paulo Bento, une ville brésilienne située dans l'état de Rio Grande do Sul.